Devotion — дебютный студийный альбом британской певицы Джессики Уэр, выпущенный 20 августа 2012 года через лейблы PMR Records и Island, а позднее 16 апреля 2013 через лейблы Cherrytree и Interscope в США. 15 апреля 2013 года альбом был переиздан в Великобритании под названием Devotion — The Gold Edition, вместе с бонусным диском с 4 треками, включая новый сингл «Imagine It Was Us» и «Valentine» — ранее не выходившую коллаборацию совместную с музыкантом Sampha от 2011 года. Спустя день эта версия была издана в США под оригинальным названием с изменённым трек-списком, вместо последнего трека был добавлен ремикс версии «Wildest Moments» с участием американского рэпера A$AP Rocky.

Devotion получил номинацию на премию 2012 Mercury Prize в категории альбом года, а сама певица — в категориях лучшая певица и Открытие года на MOBO Awards и BRIT Awards.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Он получил 85 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic.

Награды и номинации

Коммерческий успех 
Devotion ожидал коммерческий успех ещё до своего выхода в свет. Дебютируя на пятом месте в Великобритании с тиражом 9,319 копий в первую неделю, альбом стал её первым попаданием в пятёрку лучших британского хит-парада UK Albums Chart, и долго оставался самым большим успехом певицы в чарте. Лишь в 2020 году она достигла более высокой позиции, когда дебютировала на третьем месте со своим четвёртым альбомом What's Your Pleasure? (2020). А дебютный альбом получил золотую сертификацию за тираж более 100,000 копий.

Список композиций

Международное издание

Американское издание

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Джессики Уэр
Альбомы Island Records
Дебютные альбомы 2012 года